Соревнования в семиборье у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18—19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К участию были допущены 12 многоборцев: победитель серии стартов IAAF Combined Events Challenge 2015 года, по 5 лучших спортсменов летнего сезона 2015-го и зимнего сезона 2016-го годов, а также обладатель персонального приглашения от ИААФ.

Действующим зимним чемпионом мира в семиборье являлся Эштон Итон из США.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде семиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов мира в отдельном виде семиборья | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Бег на 60 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров.

На старт вышли 11 многоборцев из 9 стран.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в длину.

Действующий чемпион и рекордсмен мира Эштон Итон выиграл второй вид подряд и с большим отрывом (167 очков) возглавил общий зачёт.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в толкании ядра.

Курт Феликс из Гренады показал лучший результат в толкании ядра и переместился на третье место.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в высоту.

Благодаря удачной попытке на 2,11 м, Курт Феликс вышел на второе место, опередив украинца Алексея Касьянова. Перед вторым днём отставание от Эштона Итона ему удалось сократить до 63 очков.

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров с барьерами.

После пятого вида Эштон Итон вновь серьёзно оторвался от преследователей: 177 очков преимущества перед вторым местом. Неудачно выступили Курт Феликс и Кёртис Бич, из-за чего были вынуждены пропустить конкурентов вперёд.

Прыжок с шестом 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке с шестом.

Немец Матиас Бруггер установил личный рекорд 5,10 м и впервые по ходу соревнований вошёл в тройку сильнейших. Перед бегом на 1000 метров он опережал Адама Гельцелета на 1 очко, а сильного бегуна Кёртиса Бича — на 67 очков. Эштон Итон и Алексей Касьянов на первых двух строчках протокола имели солидный запас перед конкурентами.

Бег на 1000 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 1000 метров.

Кёртис Бич ожидаемо выиграл бег на 1000 метров с лучшим результатом в истории чемпионатов мира — 2.29,04. Тем не менее, немец Матиас Бруггер смог отстоять свою бронзовую медаль. Для этого ему потребовалось установить личный рекорд 2.34,10, который принёс итоговые 8 очков преимущества над американцем.

Итоговое положение 
В третий раз подряд зимним чемпионом мира стал американец Эштон Итон. Победный результат, 6470 очков, стал шестым за всю историю семиборья (лучше только другие четыре суммы самого Итона и одна — Дэна О’Брайена). Алексей Касьянов завоевал второе серебро чемпионатов мира в помещении (первое было в 2012 году).

Примечания

Ссылки 
 

семиборье